Ženská dvouhra Apia International Sydney 2017 probíhala v první polovině ledna 2017. Do singlové soutěže sydneyského tenisového turnaje nastoupilo třicet hráček. Obhájkyní titulu byla pátá nasazená ruská tenistka Světlana Kuzněcovová, kterou ve druhém kole vyřadila krajanka Anastasija Pavljučenkovová.

Vítězkou se stala turnajová šestka a zdejší rodačka 25letá Britka Johanna Kontaová, jež ve finále porazila druhou nasazenou polskou tenistku Agnieszka Radwańskou po snadném průběhu 6–4 a 6–2, přičemž cestou turnajem neztratila jediný set. V druhém vzájemném finálovém střetnutí, tak oplatila Polce porážku z pekingského China Open 2016 a vzájemnou zápasovou bilanci zmírnila na 1:2 ze svého pohledu. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour. V následném vydání žebříčku WTA z 16. ledna 2017 se vrátila na kariérní maximum, když figurovala na 9. místě.

Po utkání pak při slavnostním ceremoniálu vítězná Kontaová uvedla: „Moc všem děkuji za podporu, kterou jsem tu celý týden měla. Musím pogratulovat i Agniezsce. Odehrála výborný týden a určitě máme před sebou spoustu skvělých zápasů. V Sydney jsem se narodila, a proto je pro mě tento titul hodně speciální.“ Poražená z duelu Radwańská konstatovala: „I když jsem dnes prohrála, tak jsem s turnajem spokojená. Johanně moc gratuluju, hrála neuvěřitelně, osobně jsem lépe snad ani hrát nemohla. Chtěla bych všem poděkovat za podporu, publikum je tu úžasné. Určitě se příští rok vrátím.“

Nasazení hráček 
Dvě nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.
{{Sloupce|2|
  Angelique Kerberová (2. kolo)
  Agnieszka Radwańská (finále)
  Dominika Cibulková (2. kolo)
  Karolína Plíšková (odstoupila)
  Světlana Kuzněcovová ''(2. kolo)
  Johanna Kontaová (vítězka)
  Elina Svitolinová (odstoupila)
  Jelena Vesninová (1. kolo, skreč)
  Roberta Vinciová (2. kolo)
  Caroline Wozniacká (čtvrtfinále)
}}

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Dolní polovina 

| RD2-score08-1=77
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=10
| RD3-team01= C Wozniacki
| RD3-score01-1=5
| RD3-score01-2=78
| RD3-score01-3=4
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= B Strýcová
| RD3-score02-1=7
| RD3-score02-2=66
| RD3-score02-3='''6

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= Tuan J-j
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=2
| RD3-team04=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Apia International Sydney 2017